Villa Torlonia pode referir-se a:
Villa Torlonia (Frascati)
Villa Torlonia (Roma)

Desambiguação